У́льссон () — шведская фамилия.

Известные носители:
 
 Ульссон, Анна-Лиса (1925—2015) — шведская гребчиха-байдарочница.
 Ульссон, Арне (род. 1930) — первый епископ Миссионерской провинции, в настоящее время епископ-эмерит.
 Ульссон, Артур (род. 1926) — шведский лыжник.
 Ульссон, Гленн (род. 1976) — шведский биатлонист.
 
 Ульссон, Давид (род. 1997) — шведский футболист.
 
 Ульссон, Карин (род. 1961) — шведская гребчиха-байдарочница.
 Ульссон, Карина (род. 1955) (в замужестве Бьорк) — шведская кёрлингистка, чемпион мира и Европы.
 Ульссон, Кент (род. 1958) — шведский ориентировщик, чемпион мира 1987 года.
 Ульссон, Кристиан (род. 1980) — шведский легкоатлет.
 Ульссон, Ларс (род. 1932) — шведский лыжник.
 Ульссон, Малин (род.1982) — шведская телеведущая, в прошлом модель и певица.
 Ульссон, Маркус (род. 1988) — шведский футболист.
 Ульссон, Мартин (род. 1988) — шведский футболист.
 Ульссон, Моа (род. 1997) — шведская лыжница.
 Ульссон, Нильс, более известный, как Нильс Бломмер (1816—1853) — шведский художник.
 Ульссон, Оке (род. 1934) — шведский шахматист.
 Ульссон, Пер (род. 1963) — шведский футбольный тренер.
 
 Ульссон, Сесилия (1906—1989) — шведская танцовщица балета.
 Ульссон, Стаффан (Боссон) (род. 1975) — шведский певец и композитор.
 Ульссон, Стаффан (род. 1964) — шведский гандболист, чемпион мира и Европы.
 Ульссон, Тим (род. 2004) — шведский футболист.
 Ульссон, Томас (род. 1958) — шведский гребец-байдарочник.
 Ульссон, Уве (род. 1938) — шведский футболист, серебряный призёр чемпионата мира 1958 года.
 Ульссон, Фредрик (род. 1931) — шведский актёр театра и кино.
 Ульссон, Филип (род. 1999) — шведский футболист.
 
 Ульссон, Эва (род. 1961) — шведская гребчиха-байдарочница.
 Ульссон, Элиас (род. 2003) — шведский футболист.
 Ульссон, Энн-Маргрет (род. 1941) — американская актриса, певица и танцовщица шведского происхождения.
 Ульссон, Юнас (род. 1983) — шведский футболист.
 Ульссон, Юсефин (род. 1989) — шведская яхтсменка, чемпионка мира.
 Ульссон, Юхан (род. 1980) — шведский лыжник.
 Ульссон, Ян (род. 1942) — шведский футболист, участник чемпионата мира 1970 года.
 Ульссон, Ян (род. 1944) — шведский футболист, участник чемпионата мира 1974 года.
 Ульссон, Ян-Эрик (род. 1941) — шведский преступник, симпатия заложников к которому получила название «стокгольмский синдром».

См. также

Примечания